Chiaramonti (sardinski: Tzaramònte, sasarski: Ciaramònti, galurski: Chjaramònti) je grad i općina (comune) u pokrajini Sassariju u regiji Sardiniji, Italija. Nalazi se na nadmorskoj visini od 430 metara i ima 1 639 stanovnika. Prostire se na 98,61 km2. Gustoća naseljenosti je 17 st/km2.Susjedne općine su: Ardara, Erula, Martis, Nulvi, Ozieri, Perfugas i Ploaghe.

Izvori 

Gradovi na Sardiniji